

Мартінсбург — місто, штат Айова
 Мартінсбург — місто, штат Міссурі
 Мартінсбург — місто, штат Нью-Йорк
 Мартінсбург — місто, штат Пенсільванія
 Мартінсбург — місто, штат Західна Вірджинія
 Мартінсбург — селище, штат Небраска
 Мартінсбург — селище, штат Огайо